Джимми Ви (родился 5 ноября 1959 года) — британский актёр и каскадёр. Известен по ролям нескольких монстров докторов и других инопланетян в сериале «Доктор Кто», заменил умершего Кенни Бейкера по роли R2-D2 в  фильме «Звёздные войны: Последние джедаи».

Биография 
Ви начал свою карьеру в качестве дублёра/исполнителя трюков для различных маленьких актёров и предоставлял дополнительные услуги в таких фильмах, как «Гарри Поттер и философский камень».

Ви также снялся в роли Чикки, нахального гнома, в Королевском театре Глазго в адаптации «Белоснежка и семь гномов».

В ноябре 2015 года он был выбран на роль R2-D2 в фильме «Звездные войны: Последние джедаи» сменив на этом посту Кенни Бейкера, умершего в августе 2016 года, так как является карликом: его рост составляет 112 сантиметров — такой же, как у Кенни Бейкера, который ранее играл роль R2-D2.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры-карлики
Киноактёры Великобритании